ISO 3166-1 alpha-3 kod je troslovni šifrarnik država, definiran u dijelu ISO 3166 standarda koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Šifrarnikom su obuhvaćene države, ovisni teritoriji i područja od posebnog interesa. Nastao je radi boljeg vizualnog povezivanja koda i imena države, za razliku od ISO 3166-2 šifrarnika, kod kojeg je treći znak bio numerički. Šifre su skraćeni oblici država i teritorija, izvedeni iz engleskog jezika.


Upotreba 

Šifrarnik ISO 3166-1 alpha-3 se naviše koristi u ISO/IEC 7501-1 standardu, za automatiziranu kontrolu putovnica u međunarodnom avionskom prometu. U Hrvatskoj se dodatno šifrarnik koristi u obračunskim datotekama i sustavu eNaručivanja HZZO-a.

Trenutni kodovi

Korisnički kodovi 
Standardom je predviđena mogućnost lokalnog prilagođavanja šifrarnika za svoje potrebe, korištenjem šifri od AAA do AAZ, QMA do QZZ, XAA do XZZ i ZZA do ZZZ. Na primjer, korisnik može samostalno koristiti šifru XTR bez straha da će se ona poklapati s nekom šifrom ovog standarda u budućnosti. Šifra XPO koristi u dokumentima Interpola, itd.

ISO